Die Kobiety Ekstraliga 2017/18 ist die 39. Auflage des höchsten polnischen Frauenfußballwettbewerbs, der Ekstraliga Kobiet. Titelverteidiger ist Medyk Konin. Aufsteiger aus der zweiten Liga sind Sportowa Czwórka Radom und Unifreeze Górzno.

Vorrunde

Endrunde

Meisterrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der Vorrunde qualifizierten sich für die Meisterrunde. Gespielt wird eine weitere Einzelrunde zwischen den sechs Vereinen.

Abstiegsrunde 
Die verbliebenen sechs Vereine der Vorrunde spielen in der Abstiegsrunde, wobei die letzten zwei Mannschaften absteigen. Gespielt wird eine weitere Einzelrunde zwischen den sechs Vereinen.

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf www.soccerway.com
 Tabelle und Ergebnisse auf 90minut.pl (polnisch)

2017 18
Fußballsaison 2017/18